Găneasa (Ilfov) ;
 Găneasa (Olt) ;